D’Elpons ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm d’Elpons († 1831), preußischer Offizier und Schriftsteller 
 Jean Pierre d'Elpons (1732–1807), preußischer Oberst, siehe Johann Peter von Delpons

Siehe auch: Elpons